Die Liste der Präsidenten des Nationalrats listet sämtliche 201 Nationalratspräsidenten seit 1848 auf. Der Nationalratspräsident leitet die Sitzungen des Nationalrats, sowie die Sitzungen der Vereinigten Bundesversammlung.

Präsidenten des Nationalrates der Schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1848

Anmerkungen

Statistik

Nationalratspräsidenten nach Kantonen

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten des Ständerats
 Ständeratspräsident

Weblinks 
 Die Präsidentinnen und Präsidenten, die Vizepräsidentinnen und -präsidenten sowie das Alterspräsidium des Nationalrates
 Faktenblatt Nationalratspräsident/in (PDF)

!Prasidenten